La  est, dans l'univers du shōnen manga Bleach, une discipline pratiquée par les shinigami qui, par sa forme, peut être assimilée à de la magie.

Elle est divisée principalement en deux grands corps de techniques appelé bakudō et hadō chacun constitué de 99 sorts ainsi que 3 autres. Il existe cependant quelques sorts supplémentaires et personnels créés par des experts en nécromancie.

Hadō 

Note : Ceux dont le nom apparait en italique ne les utilisent que dans l'anime

{| class=wikitable
 ! width=25% | Nom du hadō
 ! width=25% | Effet
 ! width=50% | Notes
 |-----
 | style="text-align:left; | 
 | Projette la cible loin du lanceur
 | Utilisateurs : Byakuya Kuchiki, Isane Kotetsu
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Crée un puissant éclair partant de l'index du lanceur
 | Utilisateurs : Byakuya Kuchiki, Rangiku Matsumoto, Rukia Kuchiki, Shūhei Hisagi, Nanao Ise
 |-----
 | style="text-align:left; | 
 | Le lanceur produit un fort courant électrique qui se propage à travers tout objet conducteur à son contact et électrocute toutes les cibles en contact de ceux-ci
 | Utilisateurs : Shūhei Hisagi
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Crée une boule de feu rouge qui explose au contact de la cible.
 | Utilisateurs : Momo Hinamori, Renji Abarai, Rukia Kuchiki, Izuru Kira, Rangiku Matsumoto, Tōshirō Hitsugaya, Isane Kotetsu, Yumichika Ayasegawa, Jūshirō Ukitake, Yoruichi Shihōin, Nanao Ise, Reigaï d'Isane KotetsuIncantation : 
 |-----
 | style="text-align:left; | 
 | Crée un laser de feu jaune.
 | Utilisateurs : Urahara Kisuke, Reigai de Kisuke Urahara
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Crée un tir de feu bleue qui explose au contact de la cible. Plus puissant et avec une zone d'effet plus large que Shakkahō.
 | Utilisateurs : Rukia Kuchiki, Byakuya Kuchiki, Ran'TaoIncantation : 
 |-----
 | style="text-align:left; | 
 | Crée une boule de feu violette qui embrase une zone d'effet au contact et détruit tout ce qui s'y trouve.
 | Utilisateurs : Kaname Tōsen,Reigai d'Urahara Kisuke
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Permet de faire léviter les objets se trouvant à proximité de l'utilisateur et les envoyer sur plusieurs cibles à la fois.
 | Utilisateurs : Yumichika Ayasegawa |-----
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Crée une onde de choc cônique en forme de tornade partant du poing du lanceur.
 | Utilisateurs : Izuru Kira, Yoruichi Shihōin, Kujo Nozomi, Nanao Ise, Matsumoto Rangiku |-----
 | style="text-align:left; | 
 | Le lanceur tire une très importante onde de choc similaire à un éclair
 | Utilisateurs : Kūkaku Shiba, Sōsuke Aizen, Reigai de Marechiyo Ōmaeda,Jūshirō UkitakeIncantation : 
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Version plus puissante du  hadō. Deux boules de feu sont tirées consécutivement à intervalle très rapproché.
 | Utilisateurs : Rukia Kuchiki, Byakuya Kuchiki (Reigai)Incantation : 
|-
|Hadō no nana jū hachi : Zangerin (破道・の・七十八 - 斬華輪,  technique de destruction : anneau de Fleur Tranchant)
|Le praticien génère une grande quantité d'énergie de son Zanpakutō avant de l'envoyer vers l'extérieur avec assez de puissance pour niveler un bâtiment.
|Utilisateurs : Kyōraku Shunsui
|-----
 | style="text-align:left; " | 
 | Le lanceur tire une gigantesque onde de choc électrique. Provoque une énorme explosion au contact de la cible.
 | Utilisateurs : Tessai Tsukabishi, Unohana Retsu, Reigaï de Kisuke Hurahara, Reigai de Unohana Retsu |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Forme un cube noir autour de la cible, puis des dizaines de lances d'énergie transpercent celle-ci. Similaire à une vierge de fer sur le principe.
 | Utilisateurs : Sōsuke AizenIncantation : 
 |-----
 | style="text-align:left; " | 
 | Un millier de pieux de lumière de la taille d'un homme se précipite sur le point cible et explosent.
 | Utilisateurs : Urahara KisukeIncantation : 
 |- 
 | style="text-align:left; | 
 | Le lanceur créer un énorme pilier de flammes en forme de lame de katana grâce au sacrifice d'un corps (ou partie de corps) brûlé qu'il utilise comme catalyseur. Le lanceur peut utiliser son propre corps (cf Genryusai Shigekuni Yamamoto)
 | Utilisateurs : Genryusai Shigekuni Yamamoto
 |-----
|Hadō no kyūjū kyū : Goryūtenmetsu (破道・の・九十九 - 五龍転滅,  technique de destruction : les Cinq Dragons Tourbillonnants de la Destruction)|Lors de l'activation, l'énergie rompt une vaste zone autour de l'utilisateur, ce qui provoque une montée de piliers venant du sol, avant de monter dans l'air pour former un énorme dragon, au-dessus de l'utilisateur.
|Utilisateurs :  Sōsuke Aizen, Urahara Kisuke
|}

 Bakudō Note : Ceux dont le nom apparait en italique ne les utilisent que dans l'anime''

Autres techniques

Bibliographie

Tomes en français

Tomes en japonais

Notes et références

Notes

Références 

Bleach

en:List of Soul Reapers in Bleach#Characteristics
zh:死神 (BLEACH)#死神的技法